Hrvatski otoci, otočići i hridi, od sjevera prema jugu:
 Školjić (Funtana), otočić kod Funtane, 8707 m2
 Školjić (Lošinj), otočić kod rta Osor na sjeveru Lošinja, 725 m2
 Školjić (Unije) (Nard), otočić kod Unija, 4889 m2
 Školjić (Male Orjule), otočić jugozapadno od Malih Orjula, 6395 m2
 Školjić (Rab), otočić kod rta Stojan na sjeveru Raba, 725 m2, 1500 m2
 Školjići (Prvić), otočić sjeverno od Prvića kod Krka
 Školjić (Iž), otočić kod Iža, 17.815 m2
 Školjić (Dugi otok), otočić u Parku prirode Telašćica, 429 m2 
 Školjić (Ugljan), otočić u uvali Prtljug na Ugljanu, 2437 m2 
 Galevac (Školjić), otočić uz obalu otoka Ugljana i mjesta Preko od kojeg je udaljen svega osamdesetak metara.
 Školjić (Pašman), otočić kod Pašmana, 1068 m2
 Školjić (Ražanac Veli) (Donji školj), otočić kod Ražanca Velog, 3119 m2 
 Školjić (Vir) (Donji Školj), otočić kod Vira, 87.905 m2
 Školjić (Murter), otočić kod Murtera, 11.104 m2
 Školjić (Ražanj), otočić pored uvalom Ražanj kod Rogoznice, 184 m2
 Školjić (Sevid),  kod Sevida, 1671 m2
 Školjić (Kaštelanski zaljev), u Kaštelanskom zaljevu, 978 m2
 Školjić (Malostonski kanal) (Otošac), u Malostonskom kanalu, 1.785 m2
 Školjić (kanal sv. Ante), otočić na izlazu iz kanala sv. Ante, ispred Šibenika
 Školjić (Mljet) (Školjić od Moraĉnika), uz sjevernu obalu Mljeta, kod otoka Moračnika, 562 m2
 Školjić (Vrboska), otočić u dnu zaljeva u Vrboskoj

Vidi i:
 Pomerski školjić, 14.407 m2
 Premanturski školjić, 18.734 m2 
 Mali Školjić
 Školjić Mali
 Veli Školjić
 Veliki Školjić
 Školjić Veli